Teufenbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Teufenbach, Hauptort, Ortschaft und Katastralgemeinde von Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark
 Schloss Teufenbach, ehemaliges Wasserschloss in Unterteufenbach, Marktgemeinde St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Teufenbach (Gemeinde Lend), Ortschaft von Lend, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Teufenbach (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Teufenbach (Gemeinde Stainz), Ortschaft der Marktgemeinde Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Gewässer:

 Teufenbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Eschach) vor Horgen, Gemeinde Zimmern ob Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Teufenbach (Hüttwinklache), rechter Zufluss der Hüttwinklache (rechter Oberlauf der Rauriser Ache) vom Rührkübel nach Bucheben, Markt Rauris, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Teufenbach (Pram), linker Zufluss der Pram bei Unterteufenbach, Marktgemeinde St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Teufenbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach vom Bernkogel in Lend, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Teufenbach (Sihl), rechter Zufluss der Sihl bei Haslaub, Gemeinde Schönenberg, Bezirk Horgen, Kanton Zürich; durchfließt den Teufenbachweiher

Siehe auch:
 Oberteufenbach, Ortschaft von St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Taufenbach
 Teufenbachweiher
 Teuffenbach
 Unterteufenbach